Ле-Мену́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Аржантон-сюр-Крёз.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 30 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 446 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Нотр-Дам, XIX век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini